Discovery Bay kan syfta på:
  Discovery Bay (ort), ort i Jamaica
  Discovery Bay (vik i Australien), vik i South Australia
  Discovery Bay, Kalifornien, ort i USA